Monastier peut faire référence à :

Patronyme 
  (1774-1852), historien suisse ;
 Hélène Monastier (1882-1976), enseignante vaudoise, en Suisse.

Toponyme 
 , plusieurs communes françaises ;
 Monastier di Treviso, commune italienne de la région Vénétie ;
 Le , rivière française, affluent de la Loire.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme